Borsodi József (1807–1886) református lelkész
 Borsodi József (1878–1943) rabbi